Диктатор может означать:
 Диктатор — человек, стоящий во главе диктаторского режима.
 Диктатор — чрезвычайное должностное лицо (магистрат) Римской республики (V — 2-я половина I в. до н. э.).
 «Диктатор» — комедийный фильм режиссёра Ларри Чарльза.
 «Диктатор» — американский фильм 1922 года.
 «Диктатор» — компьютерная игра, вышедшая на ZX Spectrum в 1983 году; считается первой игрой жанра политический симулятор.
 «Диктатор» () — первый большой «океанский» монитор, созданный для ВМФ США по проекту Джона Эрикссона.
 «Диктатор» () — 64-пушечный британский линейный корабль третьего ранга.